Чемпионат мира по снукеру 2009 (, также известен как 2009 Betfred.com World Snooker Championship — по названию спонсора) — главный турнир в мире снукера, который проходил с 18 апреля по 4 мая 2009 года в Театре Крусибл (Шеффилд, Англия). Чемпионом мира стал Джон Хиггинс, обыгравший в финале Шона Мёрфи со счётом 18:9.

Рейтинговые очки 
 Чемпион: 10000
 Финалист: 8000
 Полуфиналисты: 6400
 Четвертьфиналисты: 5000
 Участники 1/8 финала: 3800
 Участники 1/16 финала: 1400 (для «сеяных»); 2800 (для квалифицировавшихся)
 4-й квалификационный раунд: 1150; 2300
 3-й квалификационный раунд: 900; 1800
 2-й квалификационный раунд: 650; 1300
 1-й квалификационный раунд: 400

Игрокам, проигравшим в предварительных раундах квалификации и игрокам, не являющимся участниками мэйн-тура, очки не начисляются.

Призовой фонд 
 Чемпион: 250 000 фунтов стерлингов
 Финалист: 125 000 фунтов стерлингов
 Полуфиналисты: 52 000 фунтов стерлингов
 Четвертьфиналисты: 24 050 фунтов стерлингов
 Участники 1/8 финала: 16 000 фунтов стерлингов
 Участники 1/16 финала: 12 000 фунтов стерлингов
 Участники четвёртого квалификационного раунда: 8 200 фунтов стерлингов
 Участники третьего квалификационного раунда: 4 600 фунтов стерлингов
 Высший брейк в основной стадии турнира: 10 000 фунтов стерлингов
 Высший брейк в квалификации: 1 000 фунтов стерлингов
 Максимальный брейк в основной стадии турнира: 147 000 фунтов стерлингов
 Максимальный брейк в квалификации: 5 000 фунтов стерлингов
 Общий призовой фонд: 1 111 000 фунтов стерлингов

Высший брейк 
 147 — Стивен Хендри (четвертьфинал). Всего на этом чемпионате мира было 83 сенчури-брейка — рекордный показатель на момент завершения чемпионата. Рекорд был превзойден (86 сенчури-брейков) лишь на чемпионате мира по снукеру в 2015 году.

Результаты

Основной турнир 
Ниже представлены результаты и данные финальной (телевизионной) стадии турнира. Цифры в круглых скобках после имён игроков обозначают их номер посева на турнире (всего в чемпионате мира участвуют 16 «сеяных» игроков, и 16 игроков, пробившихся из квалификации).

Сенчури-брейки 
 147, 140, 117, 114 Стивен Хендри
 141, 131, 129, 128, 128, 128, 116, 114, 113, 107, 104 Джон Хиггинс
 140, 107, 105, 104, 103 Ронни О’Салливан
 137, 123, 115, 110, 109, 106, 104, 102, 101, 101 Шон Мёрфи
 134, 120, 106 Райан Дэй
 133, 127, 122, 115, 101 Стивен Магуайр
 130, 121, 112, 111 Дин Цзюньхуэй
 129, 124, 122, 111 Марко Фу
 129, 105 Барри Хокинс
 129, 119, 119, 115, 108, 108, 106, 103, 103, 103 Марк Аллен
 127, 124, 119, 118, 117, 117, 114, 104, 101, 101 Марк Селби
 125, 124, 112, 105, 101 Нил Робертсон
 118, 103, 102 Джейми Коуп
 117 Грэм Дотт
 114 Марк Кинг
 113 Питер Эбдон
 110 Джо Перри
 102 Майкл Холт
 100 Стюарт Бинэм
 100 Рики Уолден

Примечания

Ссылки 
 Global Snooker
 Snooker.org

Чемпионат мира по снукеру
2009 год в снукере